Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) является ежегодной выставочной баскетбольной игрой между «звёздами» Восточной и Западной конференций. Это главное событие Звёздного уикенда НБА. В каждой конференции выбираются по 12 (5 стартовых и 7 запасных) из числа 120 игроков, по 60 из каждой конференции — 24 защитника, 24 форварда и 12 центровых, входящих в бюллетени составленные спортивными журналистами и радиоведущими. Игроки стартовых пятёрок выбираются двумя способами. Первый — это ежедневное голосование болельщиков на NBA.com или с помощью СМС. Второй при помощи бумажных бюллетеней, раздаваемых болельщикам на аренах НБА и в некоторых розничных магазинах T-Mobile. Игроки, занявшие первые места на своих позициях по итогам голосования, получают место в стартовой пятёрке. Запасные выбираются путём голосования среди главных тренеров команд конкретной конференции. Тренеры не имеют права голосовать за игроков своей команды, и могут выбирать двух защитников, двух форвардов, одного центрового и ещё двух игроков любой позиции. Если игрок не может принять участие в матче из-за травмы комиссар НБА выбирает ему замену. В сезоне 1998/1999 Матч всех звёзд был отменён из-за локаута лиги.

Ниже приведён «список игроков, выбранных для участия в Матче всех звёзд НБА» хотя бы один раз в своей карьере. Стоит учитывать то, что цифра в таблице напротив фамилии игрока обозначает количество выборов, а не количество сыгранных матчей, так, например, Майкл Джордан был выбран 14 раз, но пропустил Матч всех звёзд 1986 из-за травмы. На момент последнего сыгранного Матча всех звёзд (2016), 479 игроков были выбраны по крайней мере один раз, 321 из них были выбраны больше одного раза.

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар на сегодняшний день является рекордсменом по количеству выборов на Матч всех звёзд и проведённых матчей. Он был выбран 19 раз и сыграл в 18 матчах. Коби Брайант был выбран рекордные 18 раз подряд, если не считать локаут 1999 года, когда матч не проводился. Боб Коузи и Джон Хавличек сыграли наибольшее количество матчей подряд (13). Тим Данкан также провёл 13 матчей подряд, если не считать локаут 1999 года. Несколько игроков были выбраны в «Список всех звёзд НБА», но так никогда и не сыграли в Матче всех звёзд из-за травмы.

Примечание: статистика верна по состоянию на момент последнего сыгранного Матча всех звёзд 2015.

Примечания и сноски 
Сноски
  Перед сезоном 1971/72 Лью Алсиндор изменил своё имя на Карим Абдул-Джаббар. Он пропустил Матч всех звёзд 1973 из-за личных причин.
  Когда Хаким Оладжьювон приехал в США, в Университете Хьюстона неправильно написали его имя «Аким» и делали это вплоть до 9 марта 1991 года.
  Эта колонка не включает в себя выборы для участия в Матче всех звёзд АБА.
  Перед сезоном 2011/12 Рон Артест изменил своё имя на Метта Уорлд Пис.
Примечания

Ссылки 
 NBA.com: All-Star Game history
 Basketball-Reference: All-Star Game Index
 All-Star Game Selections by Player

Национальная баскетбольная ассоциация
Матчи всех звёзд НБА
Списки игроков НБА